Вінус Вільямс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Меган Шонессі.

Кім Клейстерс виграла титул, у фіналі перемігши Ліндсі Девенпорт з рахунком 6–4, 6–7(5–7), 6–1.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

Bank of the West Classic
2001